Епархия Огденсбурга () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Огденсбург, штат Нью-Йорк, США. Епархия Огденсбурга входит в митрополию Нью-Йорка. Кафедральным собором епархии Огденсбурга является собор Пресвятой Девы Марии.

История 
15 февраля 1872 года Римский папа Пий IX издал бреве Quod catholico nomini, которой учредил епархию Огденсбурга, выделив её из епархии Олбани.

Ординарии епархии 
 епископ Эдгар Филип Приндл Уэдхемс (15.02.1872 — 5.12.1891);
 епископ Генри Габриелс (20.12.1891 — 23.04.1921);
 епископ Джозеф Генри Конрой (21.11.1921 — 20.03.1939);
 епископ Френсис Джозеф Монаган (20.03.1939 — 13.11.1942);
 епископ Брайан Джозеф Макэнтегарт (5.06.1943 — 19.08.1953);
 епископ Уолтер Филип Келленберг (19.06.1954 — 16.04.1957) — назначен епископом Роквилл Сентра;
 епископ Джеймс Джонстон Нэваг (8.05.1957 — 12.20.1963) — назначен епископом Патерсона;
 епископ Лео Ричард Смит (13.05.1963 — 9.10.1963);
 епископ Томас Эндрю Доннелан (28.02.1964 — 24.05.1968) — назначен Архиепископом Атланты;
 епископ Станислос Джозеф Бжана (22.10.1968 — 11.11.1993);
 епископ Пол Стивен Лаверд (11.11.1993 — 25.01.1999) — назначен епископом Арлингтона;
 епископ Джералд Майкл Барбарито (26.10.1999 — 1.07.2003) — назначен епископом Палм-Бич;
 епископ Роберт Джозеф Каннингем (9.03.2004 — 21.04.2009) — назначен епископом Сиракьюса;
 епископ Терри Р. Лавэлли (23.02.2010 — по настоящее время).

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Quod catholico nomini, Pii IX Pontificis Maximi Acta. Pars prima, Vol. VI, Romae 1874, стр. 5

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в штате Нью-Йорк